Kvalifikace mužské dvouhry na Australian Open 2019 probíhala před zahájením hlavní soutěže mezi 8. až 11. lednem 2019. Byla tak o den kratší než v předchozím ročníku a začala již v úterý týdne před startem grandslamu. Zúčastnilo se jí sto dvacet osm tenistů. Z tříkolové soutěže postoupilo do navazujícího singlu šestnáct kvalifikantů.

Hráči

Nasazení hráčů

Kvalifikanti

Pavouky kvalifikací

První kvalifikant

Druhý kvalifikant

Třetí kvalifikant

Čtvrtý kvalifikant

Pátý kvalifikant

Šestý kvalifikant

Sedmý kvalifikant

Osmý kvalifikant

Devátý kvalifikant

Desátý kvalifikant

Jedenáctý kvalifikant

Dvanáctý kvalifikant

Třináctý kvalifikant

Čtrnáctý kvalifikant

Patnáctý kvalifikant

Šestnáctý kvalifikant

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Australian Open 2019